Club de Derb Jeunesse d'Orà, club de futbol de la ciutat d'Orà, a Algèria
 Club Deportivo Juvenil Tamarite, club de futbol de Tamarit de Llitera, a la Llitera
 CDJ (música) (de la contracció de CD i DJ), aparell de reproducció de discs compactes adaptat per a discjòqueis
 CDJ també és la placa de matrícula dels Països Baixos reservada per als vehicles del Tribunal Internacional de Justícia